7e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk), beter bekend onder de naam Desert Rats
The Desert Rats (film), een Amerikaanse film uit 1953 van Robert Wise
Desert Rats (film), een televisiefilm uit 1988